Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean-Jacques Wamutombo (ur. 25 czerwca 1966 w Kinszasie) – kongijski koszykarz. Karierę koszykarską rozpoczynał podczas studiów medycznych na Uniwersytecie Georgetown. W drużynie Hoyas występował u boku Alonzo Mourninga, późniejszego rywala z parkietów NBA. 

Do National Basketball Associaiton trafił ostatecznie w 1991 roku, kiedy to został wybrany w drafcie z 4. numerem przez Denver Nuggets. Spędził tam pięć kolejnych sezonów. W sezonie debiutanckim 1991/1992 zajął drugie miejsce w głosowaniu na debiutanta roku NBA. W ciągu dalszej kariery występował jeszcze w Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks i Houston Rockets.

Jako pierwszy gracz w historii NBA został czterokrotnie uznany za najlepszego obrońcę sezonu. 

W sezonie 1998/1999 zajął drugie miejsce w głosowaniu na obrońcę roku NBA.

W 2001 roku, pierwszy i ostatni raz w karierze, wystąpił w finałach NBA, będąc wówczas zawodnikiem Philadelphia 76ers.

W trakcie sezonu 2006/2007 blokując rzut Andrew Bynuma, przesunął się na 2. miejsce pod względem liczby zablokowanych rzutów w karierze w sezonie regularnym w historii NBA, wyprzedzając Kareema Abdul-Jabbara. Siedmiokrotnie wystąpił w meczu gwiazd NBA. 

Mutombo zakończył karierę koszykarską w 2009 roku po tym, jak doznał ciężkiej kontuzji kolana w drugim meczu pierwszej rundy play-off przeciwko Portland Trail Blazers. Nie był w stanie sam opuścić boiska i zniesiono go na noszach. Po odejściu Kevina Willisa, od 2007 roku był najstarszym graczem ligi.

Wywodzi się z plemienia Luba.

Osiągnięcia 
Na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 NCAA
 Uczestnik:
 rozgrywek Elite 8 turnieju NCAA (1989)
 turnieju NCAA (1989–1991)
 Mistrz:
 turnieju konferencji Big East (1989)
 sezonu regularnego Big East (1989)
 2-krotny obrońca roku konferencji Big East (1990, 1991)
 Zaliczony do:
 III składu All-American (1991 przez AP, UPI)
 I składu:
 turnieju konferencji Big East (1991)
 konferencji Big East (1990, 1991)

 NBA
 Finalista NBA (2001)
 8-krotny uczestnik meczu gwiazd NBA (1992, 1995-1998, 2000, 2001, 2002)
 4-krotny Obrońca Roku NBA (1995, 1997, 1998, 2001)
 Wybrany do:
 I składu:
 defensywnego NBA (1997-98, 2001)
 debiutantów NBA (1992)
 II składu:
 NBA (2001)
 defensywnego NBA (1995, 1999, 2002)
 III składu NBA (1998, 2002)
 Laureat:
 NBA IBM Award (1999)
 J. Walter Kennedy Citizenship Award (2001, 2009)
 Sager Strong Award (2018)
 Lider:
 sezonu regularnego w:
 blokach (1994-96)
 zbiórkach (2000-01)
 play-off w:
 średniej:
 zbiórek (1999)
 bloków (1994, 2001)
 skuteczności rzutów z gry (1997)
 2-krotny debiutant miesiąca NBA (listopad 1991, styczeń 1992)

 Inne
 Wybrany do Koszykarskiej Galerii Sław im. Jamesa Naismitha (2015)

Rekordy

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na NBA.com 
 Statystyki Mutombo w NBA 
 Strona fundacji Mutombo 

Kongijczycy z Demokratycznej Republiki Konga
Koszykarze NCAA All-American
Koszykarze Houston Rockets
Koszykarze Atlanty Hawks
Koszykarze Denver Nuggets
Koszykarze Philadelphia 76ers
Koszykarze New York Knicks
Koszykarze New Jersey Nets
Członkowie Basketball Hall of Fame
Urodzeni w 1966
Koszykarze Georgetown Hoyas
NBA All-Stars
Ludzie urodzeni w Kinszasie